Johan Ernst av Sachsen-Weimar kan syfta på:

* Johan Ernst I av Sachsen-Weimar (1594–1626), hertig av Sachsen-Weimar
 Johan Ernst II av Sachsen-Weimar (1627–1683), hertig av Sachsen-Weimar
 Johan Ernst III av Sachsen-Weimar (1664–1707), hertig av Sachsen-Weimar
 Johan Ernst IV av Sachsen-Weimar (1696–1715), hertig av Sachsen-Weimar och tonsättare